Вида Аним (Акра 7. децембар 1983) ганска је спринтерка, специјализована за 100 м и 200 м. У обе дисциплине држала је или и сад држи националне рекорде на отвореном, на 60 м у дворани, и један са штафетом 4 х 100 м заједно са Мејвис Акото, Моником Твум и Видом Нсијах са 43,19 секунди, постигнутим током Олимпијски игара у Сиднеју 2000. године.

Аним је ма олимпијским играма представљала Гану четири пута (2000—2012), 6 пута на светским првенствима, 6 на афричким играма и афричким првенствима.

Значајнији резултати

Лични рекорди 
Стање 10. август 2015.
Ово је листа личних рекорда према профилу Виде Аним на сајту ИААФ.

Референце

Спољашње везе 

 Профил на сајту ИААФ
 Профил и олимпијски резултати на сајту sports-reference.com

Рођени 1983.
Гански атлетичари
Спринтери
Атлетичари на Летњим олимпијским играма 2000.
Гански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2000.
Атлетичари на Летњим олимпијским играма 2004.
Гански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2004.
Атлетичари на Летњим олимпијским играма 2008.
Гански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Атлетичари на Летњим олимпијским играма 2012.
Гански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.